Schaeffler bezeichnet:

 Schaeffler-Gruppe, deutsches Maschinenbauunternehmen
 Davistan, ein ehemaliges Unternehmen, 1942 in Wilhelm Schaeffler AG umbenannt 

Schaeffler ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Schaeffler (1917–1996), deutscher Unternehmer
 Georg Friedrich Wilhelm Schaeffler (* 1964), deutscher Wirtschaftsanwalt und Unternehmenserbe
 Maria-Elisabeth Schaeffler (* 1941), Unternehmerin
 Richard Schaeffler (1926–2019), deutscher Philosoph und katholischer Theologe
 Wilhelm Schaeffler (1908–1981), deutscher Unternehmer

Siehe auch:
 Schäffler
 Scheffler
 Schaefler